Владимир Даниленко:
 Даниленко, Владимир Андреевич (род. 1948) — депутат Верховной Рады Украины, член фракции КПУ.
 Даниленко, Владимир Макарович (род. 1954) — украинский политик, народный депутат Украины.